Arthur Winnington-Ingram (1858-1946), ecclésiastique britannique.
 Elijah Winnington (2000), nageur australien.
 Salwey Winnington (1666-1736), propriétaire foncier et membre du Parlement britannique.
 Thomas Winnington (1696-1746), membre du Parlement britannique.